

Patronyme
 Louis Lortal, (1802-1888),  était un homme politique français.
 Véronique Lortal, est une chanteuse, auteur, compositeur, interprète et coach vocal française.

Homonymie
Homonymie de patronyme